Het Campos-bekken is een van de twaalf oostelijke marginale sedimentaire bekkens in Brazilië.  Het is gelegen aan de noordzijde van de staat Rio de Janeiro en omvat zo'n 115.000 vierkante kilometer. Hiervan bevindt zo'n 500 vierkante kilometer zich onder land, de rest ligt onder zee. Het is het belangrijkste oliewingebied in Brazilië en heeft Petrobras een belangrijke rol gegeven in de ontwikkeling van de offshore in diep water. Het bekken is vernoemd naar de stad Campos dos Goytacazes.

Geologie 
De oorsprong van het bekken ligt in het uit elkaar bewegen van het continent Gondwana vanaf het late Jura. Hierdoor ontstond tussen Afrika en Zuid-Amerika vanaf het vroeg-Krijt een riftsysteem dat de Atlantische Oceaan zou worden. Turbidieten vormen de belangrijkste sedimenten voor de oliewinning.

Oliewinning 
Olie-exploratie begon hier in 1968 en in 1974 werd het eerste olieveld ontdekt, het Garoupa-veld. Het Enchova-veld was op 13 augustus 1977 het eerste producerende veld. Petrobras wist deze velden snel te ontwikkelen door gebruik te maken van drijvende productieplatforms. De gebruikelijke methode in ondieper water is die van stalen onderstellen (jackets). Door echter gebruik te maken van halfafzinkbare productieplatforms en FPSO's werd de ontwikkelingsperiode teruggebracht van zo'n vier tot zes jaar naar vier maanden.

Een aantal van deze platforms werd later vervangen door vaste platforms, maar de drijvende platforms maakten het ook mogelijk om op dieper water te produceren, wat vooral op gang kwam na de ontdekking van het Albacora-veld in 1984. Vanaf 2001 werden ook in het noordelijke gebied velden gevonden. Deze velden, die binnen de staat Espírito Santo liggen, worden Parque das Baleias (walvispark) genoemd. Hoewel de meerderheid van de velden concessies van Petrobras zijn, hebben ook andere oliemaatschappijen hier concessieblokken. Zo heeft Shell onder meer in blok BC-10 vier velden, Abalone, Argonauta, Ostra en Nautilus, tezamen Parque das Conchas (schelpenpark, Shell Park) genaamd.

Literatuur 
 ; ; ;  (2003): Campos Basin: Reservoir Characterization and Management - Historical Overview and Future Challenges, Offshore Technology Conference

Noten 

Bekken
Geologie van Zuid-Amerika
Geografie van Rio de Janeiro (staat)